Johanka bezeichnet

 einen weiblichen Vornamen, siehe Johanna
 Johanka, Ortsteil von Kamenice nad Lipou, Okres Pelhřimov, Tschechien
 Johanka (Stará Červená Voda), erloschene Ansiedlung von Stará Červená Voda, Okres Jeseník, Tschechien
 Johanka, Ansiedlung von Załęska Hałda, Stadt Katowice, Polen